Вьюжная улица — название улиц в разных городах Российской Федерации, производное от слова «вьюга».

 Вьюжная улица — улица в Казани;
 Вьюжная улица — улица в Томске (Микрорайон Наука);
 Вьюжная улица — улица в Уфе (Тихая Слобода).
Вьюжная улица — улица в г. Тюмень (Комарово, Тюменская Слобода).